Орто-Арык — название населённых пунктов:

Киргизия 
 Орто-Арык — село в Таласском районе Таласской области.
 Орто-Арык — село в Панфиловском районе Чуйской области.